Сурженко — украинская фамилия. Известные носители:

 Сурженко, Василий Тимофеевич (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Сурженко, Роман Игоревич (род. 1972) — российский художник-иллюстратор, художник комиксов.